Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Steuben () :
Comté de Steuben, situé dans l'État de l'Indiana ;
Comté de Steuben, situé dans l'État de New York.